Mesotrichosiphum  — род тлей из подсемейства  (Greenideini). Восточная и Юго-Восточная Азия.

Описание 
Мелкие насекомые, длина около 2 мм.
Ассоциированы с растениями Lithocarpus bennettii, Castanopsis (Castanopsis hainanensis) Premna (Premna odorata). Близок к тлям рода Eutrichosiphum, отличаясь 4-члениковыми усиками.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых